Глазков — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 
 Глазков, Владимир Иванович (род. 1956) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист и драматург.
 Глазков, Вячеслав Валерьевич (род. 1984) — украинский боксёр.
 
 Глазков, Евгений Григорьевич — советский футболист, нападающий.
 Глазков, Иван Иванович (?—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Глазков, Илья Михайлович (1922—1996) — государственный деятель БССР, доктор технических наук.
 Глазков, Игорь Алексеевич (род. 1999) — российский боец смешанных единоборств.
 
 Глазков, Павел Петрович (1911—1977) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Глазков, Юрий Николаевич (1939—2008) — советский космонавт.

